И может означать:

 И — буква кириллицы, десятая буква русского алфавита.
 И — знак каны.
 и — союз в русском языке.
 и — частица в русском языке.
 И — обозначение конъюнкции в алгебре логики.
 И — серия паровозов.
 И — отменённый тип вагонов метрополитена.

Коммуны Франции 
 И () — коммуна в департаменте Алье, регион Овернь.
 И () — коммуна в департаменте Сомма, регион Пикардия.

Фамилия 
 И (фамилия) 羿, 伊, 易, 益 — китайские фамилии, список однофамильцев.
 Андрей И (род. 1959) — актёр, режиссёр, сценарист, телеведущий.
 И, Шарлин (род. 1986) — американская актриса, музыкант, художник, писатель.
 И Бхам Энюол (1923—1975) — один из лидеров националистического движения тхыонгов во Вьетнаме.
 И Густи Нгурах Рай (1917—1946) — индонезийский военный деятель, участник войны за независимость.

Китай 
 И 彝 — одно из национальных меньшинств Китая.
 И — группа языков дальнего востока.
 И — система письма, используемая для записи языков, считающихся диалектами языка и.
 И 儀 — великий князь из второстепенной китайской династии Вэй, фамилии Тоба.
 И (Хоу И) 后羿 — в китайской мифологии небесный стрелок, который после нескольких схваток одолел бога ветра Фэй Лянь и заставил его управлять ветрами согласно установленному Небом порядку.
 И (弈 — пиньинь yì) — древнее название игры Го.
 И 夷 — варвары, иноземцы (преимущественно восточные народности). См. также статью Лаовай.
 И 匜 — тип бронзовых сосудов эп. Чжоу.
 И ли — один из канонических текстов конфуцианства.
 И Цзин — Книга Перемен.
  — река в китайской провинции Хэнань.

См. также 

 И-1
 И-2
 И-3
 И-4
 И-5
 И-6

 И-7
 И-8
 И-8 (канонерская лодка)
 И-12
 И-14
 И-15

 И-15 бис
 И-16
 И-21
 И-30
 И-153
 И-180

 И-185
 И-190
 И-211
 И-215
 И-250
 И-270

 И-320
 И-350
 И-Z